Yefimkin, muchas veces transliterado como Efimkin, es un apellido de origen ruso que puede referirse a:

  Aleksandr Yefimkin, ciclista profesional; o
  Vladímir Yefimkin, ciclista profesional, hermano gemelo del anterior.